Hallberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hallberger (1822–1880), deutscher Verleger
 Ludwig Hallberger (1796–1879), deutscher Verleger

siehe auch: Hallberger Schloss, eine Schlossanlage in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Fußgönheim